Victor Verschueren (1893-19?), bobeur et joueur de hockey sur glace belge.
Denis Verschueren (1897-1954), coureur cycliste belge.
Michel Verschueren (1931-2022), homme d'affaires et dirigeant sportif belge.
Patrick Verschueren (1962-), coureur cycliste belge.
Bart Verschueren (1986-), coureur cycliste belge.
Dries Verschueren (1989-), cavalier belge.
Jolien Verschueren (1990-2021), coureuse cycliste belge, spécialiste du cyclo-cross.

Autres
V. Marceau de son vrai nom Marceau Verschueren (1902-1990), accordéoniste français.
 André Verchuren né André Verschueren (1920-2013), accordéoniste français.